Аларо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Балеарские острова. Находится на острове Мальорка. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Райгер. Занимает площадь 45,63 км². Население — 5401 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 26 км.

Население

Достопримечательности 
На вершине горы к северу от городка Аларо находятся руины одноимённой крепости, откуда открывается захватывающий вид на остров.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página del Ayuntamiento
 Video de Alaró
 Castillo de Alaró

Муниципалитеты Балеарских островов
Мальорка